Змагання з легкої атлетики в метанні диска серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли 15 і 16 серпня на Олімпійському стадіоні Жоао Авеланжа.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Розклад змагань

Час місцевий (UTC−3).

Результати

Кваліфікація 
У фінал виходять спортсменки, які виконали кваліфікаційну норму 62.00 м (Q), або ж принаймні 12 найкращих (q).

Фінал

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Жінки
Жінки